Струнга () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Струнга () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Струнга.
 Струнга () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Олтіна.